Hertogdom Teschen, een voormalig hertogdom
 Cieszyn (district) een district in Polen
 Cieszyn (stad), een stad in dit district